Okinošima může být:
 Okinošima (ostrov) – japonský ostrov v Cušimském průlivu
 Okinošima (1935) – minonoska japonského císařského námořnictva potopená za druhé světové války